«Ice Ice Baby» — песня американского рэпера Ваниллы Айса. Мелодия песни основана на сэмпле из совместного трека группы «Queen» и Дэвида Боуи «Under Pressure».

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1989 года
Синглы 1990 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни Ваниллы Айс